Военный переворот в Мали может означать:
 Военный переворот в Мали (1968)
 Военный переворот в Мали (1991)
 Военный переворот в Мали (2012)
 Военный переворот в Мали (2020)
 Военный переворот в Мали (2021)